Wet van behoud van energie in het algemeen
Eerste wet van de thermodynamica, toepassing op warmte in het bijzonder.